Husloppor (Pulicidae) är en familj av loppor. Enligt Catalogue of Life ingår husloppor i överfamiljen Pulicoidea, ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pulicidae 162 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Loppor